Nabers ist der Nachname mehrerer Personen:

 Benjamin D. Nabers (1812–1878), US-amerikanischer Politiker
 Dirk Nabers (* 1968), deutscher Professor für Internationale Politische Soziologie 

siehe auch:

 Naber